Silvano puede referirse a:

 Silvano, el espíritu tutelar de los campos y bosques en la mitología romana
 Silvano, una ópera en dos actos de Pietro Mascagni
 Silvano d'Orba, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Silvano Pietra, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía